La Delta Ethniki 2007-2008 è la 26ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2008-2009
      Retrocesse nei Campionati regionali 2008-2009

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2008-2009
      Retrocesse nei Campionati regionali 2008-2009

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2008-2009
      Retrocesse nei Campionati regionali 2008-2009

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2008-2009
      Retrocesse nei Campionati regionali 2008-2009

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2008-2009
      Retrocesse nei Campionati regionali 2008-2009

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2008-2009
      Retrocesse nei Campionati regionali 2008-2009

Gruppo 7

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2008-2009
      Retrocesse nei Campionati regionali 2008-2009

Gruppo 8

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2008-2009
      Retrocesse nei Campionati regionali 2008-2009

Gruppo 9

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2008-2009
      Retrocesse nei Campionati regionali 2008-2009

Gruppo 10

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2008-2009
      Retrocesse nei Campionati regionali 2008-2009

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2007
Calcio nel 2008